RXA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Raudha (Yemen)